Туржеви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Трувиль-сюр-Мер. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14701.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 933 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 492 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 331 были экономически активными, 161 — неактивными (показатель активности — 67,3 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 331 активных жителей работали 289 человек (138 мужчин и 151 женщина), безработных было 42 (17 мужчин и 25 женщин). Среди 161 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 78 — пенсионерами, 28 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Туржевиль 

Коммуны департамента Кальвадос